

Cinema 
 Spartacus – film del 1960 diretto da Stanley Kubrick

Letteratura 
 Spartacus: il gladiatore che sfidò l'impero (Spartacus) – romanzo di Lewis Grassic Gibbon del 1933 
 Spartacus – romanzo di Howard Fast del 1951

Musica
 Spartacus – album dei Triumvirat del 1975

Televisione 
 Spartaco - Il gladiatore (Spartacus) – film TV del 2004 diretto da Robert Dornhelm
 Spartacus – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2010
 Spartacus - Gli dei dell'arena (Spartacus: Gods of the Arena) – miniserie televisiva del 2011, prequel della serie televisiva

Videogiochi 
 Spartacus: The Swordslayer – videogioco del 1988 per home computer
 Spartacus Legends – videogioco del 2013 per PlayStation 3 e Xbox 360

Altro 
 Spartaco – gladiatore trace
 Processo Spartacus – processo penale durato dal 1998 al 2010 a carico di membri del clan dei casalesi
 Spartacus International Gay Guide – guida per il turismo LGBT